Code de la justice pénale des mineurs
CJPM-DT